Municipio de East Fallowfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Fallowfield (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de East Fallowfield (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.